Eduard Hartmann, slovaški hokejist, * 5. junij 1965, Skalica, Slovaška.

Hartmann je v češkoslovaški ligi branil za kluba Dukla Trenčín in HC Brno. V nadaljevanju kariere je branil tudi za kluba Eisbären Berlin v nemški ligi in VTJ Spišská Nová Ves v slovaški ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1990, kjer je osvojil bronasto medaljo, za slovaško reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994 in dveh svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 25
|
|
|
|
| 0
| 3,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 29
|
|
|
|
|
| 3.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 44
|
|
|
|
|
| 2.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 46
|
|
|
|
|
| 3.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
| 3.53
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 30
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 34
|
|
|
|
|
| 3.50
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 94
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.29
| .861
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.60
| .951
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 94/95
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 94/95
|
| 24
|
|
|
|
| 2
| 2.83
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VTJ Spišská Nová Ves
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 45
|
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.47
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VTJ Spišská Nová Ves
| Slovaška liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
| 0
| 3.19
| .888
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Slovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti HC Brno
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti HK VTJ Spišská Nová Ves